Тимофей Лебедев: Лебедев, Тимофей Алексеевич (1901—1991) — российский учёный-физик, профессор, доктор наук.
 Лебедев, Тимофей Васильевич (1895—1942) — советский генерал-майор.